Липа Шмельцер (Эльазар Липа Шмельцер, , , , род. 17 марта 1978) — американский певец, композитор и шоумен, один из наиболее известных представителей хасидской эстрады и .

Биография 
Родился 17 марта 1978 года в посёлке  в округе Рокленд штата Нью-Йорке, одиннадцатый из двенадцати детей сквирского хасида Реувена Шмельцера. Дед со стороны отца погиб во время Холокоста, отец в тринадцатилетнем возрасте был вывезен на «» через концлагерь Берген-Бельзен в Швейцарию в числе 1684 венгерских евреев в обмен на материальные ценности.

Не получил профессионального музыкального образования. Вскоре после вступления в брак в 1998 году начал работать бадхеном на хасидских свадьбах и религиозных церемониях в Бруклине и штате Нью-Йорк, одновременно выпуская аудиозаписи и публикуя видео на портале YouTube. Первый альбом Nor B’Simcha вышел в 1999 году.

В 2014 году с отличием окончил двухлетний курс  в области свободных и исполнительских искусств, в 2018 году получил степень бакалавра в Колумбийском университете, также с отличием.

Разведен, четверо детей.

Творчество 
Исполняет на идише, английском и иврите, сочетая традиционную хасидскую и еврейскую музыку с современными музыкальными стилями (поп, рок, элементы рэпа).

Выступал на официальных ханукальных церемониях в мэрии Нью-Йорка при Майкле Блумберге и в Белом доме для администрации Барака Обамы, провёл ряд благотворительных концертов, неоднократно гастролировал в Израиле.

Современный подход к организации мероприятий, в частности, отказ от разделения аудитории на женскую и мужскую, вызвал неприятие ряда хасидских кругов и привёл к отмене в 2008 совместного со  концерта The Big Event в Мэдисон-сквер-гардене и выступлений в Лондоне после публикации запрета на посещение во влиятельной газете . Впоследствии заручился поддержкой ортодоксальных раввинов, в частности,  и духовного лидера сквирского хасидизма Давида Тверского.

Является одним из наиболее узнаваемых и оригинальных исполнителей в своём жанре, газеты The Forward, The Times of Israel и журнал  назвали его «Леди Гагой хасидской музыки», газета The Jerusalem Post — первой ультраортодоксальной поп-звездой.

Дискография 
 Nor B’simcha (1999)
 Shema (2000)
 Letova (2001)
 Purim In Skver (2002)
 Bederech (2003)
 Le’eilu Uleeilu (2004)
 The New Project X (2005)
 Keneina Hora (2005)
 Hallel (2006)
 The Lipa Experience (DVD, 2007)
 The Next Project X (2007)
 A Poshiter Yid (2008)
 Non Stop Lipa (2009)
 Me’imka D’Lipa: From the Depth of My Heart (2010)
 24/6 Lipa (2011)
 Leiby Forever (2011)
 Leap of Faith (2012)
 Dus Pintele — The Hidden Spark (2013)
 B Positive (совместно с Мэттом Даббом) (2015)
 Lipa On Broadway (DVD, 2015)
 Lipa’s Gevaldig (2020)
 BavLipa (2022)
 Ritzious Shimmy Schmeltzer Bar Mitzvah (2022)

Примечания 

Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета
Певцы и певицы на идише
Персоналии:Нью-Йорк